Turniej zapasów w ramach I światowych wojskowych igrzysk sportowych - Rzym 1995. Zawody były równocześnie traktowane jako XVI Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach.

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Tabela medalowa

Bibliografia 
 Dane na stronie Foeldeak.com

1995 w zapasach
1995 we Włoszech
Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Zapasy we Włoszech
Zapasy na światowych wojskowych igrzyskach sportowych